Bechter ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Bechter (1872–1960), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Josef Bechter (1859–1945), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Patrick Bechter (* 1982), österreichischer Skirennläufer